Le nom Saint-Lucien désigne plusieurs lieux ou édifices :

 Saint-Lucien, municipalité du Québec ;
 Saint-Lucien, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Saint-Lucien, commune française de la Seine-Maritime ;
 Saint-Lucien, commune de l'Algérie française, aujourd'hui Zahana (Mascara) ;
 Démonyme des habitants de Sainte-Lucie (État insulaire des Antilles).

Navire 
 Le Saint-Lucien, cargo coulé en 1943 au large de Port-Vendres, dont l'épave est connue comme site de plongée sous-marine.

Homonymie de toponyme